Tatu, övesállat;
T.A.T.u, orosz együttes.